Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Valencia Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý tenista světa Andy Murray, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený portugalský hráč João Sousa, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou sedmičku Roberta Bautistu Aguta po dvousetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Vasek Pospisil
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= João Sousa
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=7
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=710
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Steve Johnson
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=68

|RD2-seed1= 
|RD2-team1= João Sousa
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2=7
|RD2-team2=
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=4
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= R Bautista Agut
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= N Almagro
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= M Granollers
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= A Rubljov
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Bellucci
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=65
| RD1-seed06= Q
| RD1-team06= M Zverev
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=62
| RD1-score06-3=77

| RD1-seed09=6
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= F Verdasco
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= M Przysiężny
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Daniel
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Johnson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M Kližan
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= R Bautista Agut
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= A Rubljov
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= M Zverev
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= F Fognini
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=6
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Daniel
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= S Johnson
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= F López
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= R Bautista Agut
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= M Zverev
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=6
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= S Johnson
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2015
ATP World Tour 2015